Hyperion — другий студійний альбом від французького діджея Gesaffelstein представлений 8 травня 2019 року .

Список композицій

Примітки 

Альбоми Gesaffelstein